Аминджан Шукухи (; урождённый Аминджан Ходжибаев; 1923—1979) — советский таджикский поэт, известен в современной таджикской литературе как поэт-лирик. Народный поэт Таджикистана. Лауреат Государственной Премии Таджикской ССР им. Абуабдулло Рудаки (1965). Около 10 лет — главный редактор центральной газеты Таджикской ССР «Советский Таджикистан». Первый председатель Союза журналистов Таджикской ССР, с 1967 по 1976 год возглавлял Государственный Комитет Таджикской ССР по телевидению и радиовещанию. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР четырёх созывов

Биография 
Свои творческие шаги Аминджан Шукухи начинал ещё в 30-е годы прошлого века, но первые его публикации отмечены в начале 40-х. Аминджан Шукухи был принят в члены Союза Писателей СССР в 1947 году, когда ему было всего 24 года.

Расцвет творчества Аминджана Шукухи приходится на 50 годы прошлого столетия. Он пишет серию лирических сборников и становится признанным лидером лирического жанра. Среди первых работ сборник «Голос сердца». Аминджан Шукухи искусно ловит послевоенное дуновение оттепели и изящно уходит от строго патриотических и идеологически сжатых форм к более романтичным, чем вызывает огромный интерес, особенно у молодежи.

Известный таджикский поэт Кулали отмечал: «Стихи Шукухи были гимном молодежи и мы жадно ждали его новых творений».

Венцом лирики Шукухи стал стих «Ту гул не» (Ты не цветок) который стал абсолютно новым подходом к уже сложившимся образам в персидских газелях. Спустя многие десятилетия, этот стих продолжает оставаться одним из самых известных творений 20 века в таджикской литературе.

Из более крупных работ Шукухи критики отмечали поэму «Аллея влюбленных», которая также нашла широкий отклик среди почитателей творчества А.Шукухи.

В 1965 году, за цикл стихов «Семья и любовь» Аминджан Шукухи удостаивается звания Лауреата Государственной Премии им. Абуабдулло Рудаки, высшей награды в области литературы в Таджикистане.

Около 10 лет он главный редактор центральной газеты Таджикской ССР «Советский Таджикистан».

Затем многие годы он заместитель Председателя Союза Писателей Таджикистана, первый председатель Союза журналистов Таджикистана и наконец с 1967 г. по 1976 г. он возглавлял Государственный Комитет республики по телевидению и радиовещанию.

Аминджан Шукухи был депутатом Верховного Совета республики четырёх созывов.

Один из самых известных детских писателей Таджикистана. Его повесть (трилогия) «Откуда вода течёт?» стала шедевром детского рассказа и была переведена многие языки. Название книги стало идиоматическим выражением в современном таджикском языке. Детские стихи автора стали частью образовательного фонда и нашли место во многих учебниках начальных классов. Шукухи также известен как высококлассный журналист. Он почитаем в Таджикистане как мастер жанра публицистики. Его передовицы и очерки до сих пор используются как источники для обучения нового поколения филологов. Известный фельетон А. Шукухи «Где ты же ты солнце моё?» стал практически бестселлером и был признан как один из лучших фельетонов советского периода.

Оставаясь поэтом, Аминджан Шукухи создал ряд произведений которые доказали его истинное мастерство как прозаика. В 1961 году, его повесть «Шахло» и затем продолжение повести «Шахло и Шифо» написанная в соавторстве с Х. Аскаром имела огромный успех. Тема борьбы с невежеством, затронутая в повести, остается очень актуальной по сей день.

Его поздние работы повести «Личная подпись», «Фея острова» и роман «Зигзаги дорог» (который был отмечен на всесосюзном уровне) окончательно закрепили за А.Шукухи регалии талантливого прозаика. Шукухи был известен как изящный юморист. Его сборник «Рассказы Муллолатифа» это прекрасный образец отображения народного юмора в литературе.

Аминджан Шукухи также известен как поэт-песенник. Десятки песен были созданы композиторами на его стихи которые исполняются по сей день мастерами народной и эстрадных песен. Песня из кинофильма «Сыну пора жениться» «Пришла любовь и изменился мир» (Музыка З. Шахиди, русское исполнение Батыр Закиров) стала бессмертным хитом и остается в репертуаре таджикских певцов спустя 50 лет. Не менее известной работой Шукухи была знаменитое либретто к опере «Возвращение».
Драматургическая деятельность Шукухи была не менее успешной. Его пьеса на военную тему «Ночи разлуки» и музыкально-комедийные телепостановки были очень тепло восприняты зрителями.

Аминджан Шукухи был знаком со многими известными литераторами своей эпохи. Булат Окуджава, Алексей Сурков, Сергей Баруздин, Семен Липкин и многие другие высоко оценивали творчество Шукухи. Работы Аминджана Шукухи были опубликованы в Германии, США, Иране, Пакистане, Афганистане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Эстонии, Литве, Украине и других странах.

Скончался в 1979 году, похоронен на Центральном кладбище Душанбе.

Награды 
 Народный поэт Таджикистана
 Лауреат Государственной премии им. А.Рудаки
 дважды кавалер «Ордена Трудового Красного Знамени»
 кавалер «Ордена Знак Почёта»
 грамоты Верховного Совета СССР и Таджикской ССР

Память 
 На родине поэта его именем названы улицы, школы и библиотеки. Его бюст установлен на территории школы № 26 в посёлке Румон Согдийской области, где он когда-то учился и работал педагогом.
 В 2013 году детской областной библиотеке в Согдийской области было присвоено имя народного поэта Таджикистана Аминджона Шукухи.

Примечания

Ссылки 
Facebook Page

Лауреаты Государственной премии Таджикской ССР
Народные поэты Таджикистана
Похороненные на Центральном кладбище (Душанбе)